Амеобі () — прізвище нігерійського походження. Відомі носії:
 Семмі Амеобі — англійський футболіст
 Шола Амеобі — англійський і нігерійський футболіст